Keeling peut faire référence à :

 Keeling, l'ancien nom des Îles Cocos
 North Keeling, un atoll corallien

 Charles David Keeling (1928 -2005), scientifique américain
 Courbe de Keeling, graphique montrant l'évolution du taux de  dans l'atmosphère
 , compositeur britannique
 , politicien néozélandais
  (né en 1966), compositeur britannique
 Melville Sydney « Butch » Keeling (1905-1984), joueur hockey sur glace canadien
 Shaun Keeling (né en 1987), rameur d'aviron sud-africain